Die Zwillinge bezeichnet: 

 Die Zwillinge (Comedy), Comedy-Duo aus der Schweiz
 Die Zwillinge (Drama), Drama von Friedrich Maximilian Klinger
 Die Zwillinge (Fernsehfilm), Komödie des Fernsehens der DDR
 Die Zwillinge (Film), niederländische Verfilmung des Bestsellerromans von Tessa de Loo
 Die Zwillinge (Roman), Roman von Tessa de Loo
 Zwillinge (Werefkin), ein Gemälde von Marianne von Werefkin: 

Siehe auch:
 Die Zwillinge vom Zillertal 
 Emil und die drei Zwillinge 
 Die Zwillinge vom Immenhof 
 Die Zwillinge und der Mörder 
 Zwilling (Begriffsklärung)